Grand Prix IMŚ na długim torze 2013 – cykl zawodów żużlowych, mających na celu wyłonienie medalistów indywidualnych mistrzostw świata na długim torze w sezonie 2013. Złoty medal zdobył Fin Joonas Kylmäkorpi.

Wyniki końcowe 
6 turniejów finałowych
 Forssa, 6 czerwca 2013
 Stavanger, 15 czerwca 2013
 Marmande, 13 lipca 2013
 Rzeszów, 15 sierpnia 2013
 Vechta, 7 września 2013
 Morizès, 15 września 2013

|}

Bibliografia 
 
 

2013
2013 w long tracku
2013 w Finlandii
2013 w Norwegii
2013 we Francji
2013 w polskim sporcie
2013 w Niemczech